Wesley Koolhof e Matwé Middelkoop erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Ken e Neal Skupski.

In finale Viktor Troicki e Nenad Zimonjić hanno sconfitto Michail Elgin e Andrej Kuznecov con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Mate Pavić /  Alexander Peya (semifinale)

 Dominic Inglot /  Florin Mergea (primo turno)
 Marcin Matkowski /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Wildcard 

  Tuna Altuna /  Cem İlkel (primo turno)

 Dimitar Kuzmanov /  Alexander Lazov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Garanti Koza Sofia Open 2017